Sun Valley  hace referencia a varios lugares en Estados Unidos

Sun Valley (Pensilvania)
Sun Valley (Idaho)
Sun Valley (Nevada)
Sun Valley (Texas)
Sun Valley (Arizona)
Sun Valley Lake (Iowa)